Johannes IV. ist der Name folgender Personen:

 Johannes IV. (Patriarch) († 595), 33. Patriarch von Konstantinopel 
 Johannes IV. (Papst) († 642), Papst
 Johannes IV. (Olmütz) († 1172), Bischof von Olmütz
 Johannes IV. (Byzanz) (1250–nach 1290), byzantinischer Kaiser
 Johannes IV. Grübel, Abt des Klosters Waldsassen von 1323 bis 1337
 Johannes IV. (Trapezunt) (1403–vor 22. April 1460), Kaiser von Trapezunt
 Johann IV. Roth (1426–1506), Fürstbischof von Breslau
 Johannes IV. Beck (1516–1562), Abt von Ebrach
 Johannes IV. Burckhardt (1538–1598), Abt von Münsterschwarzach

Siehe auch:
 Yohannes IV. (1831–1889), Kaiser von Äthiopien